Il singolare del Milan Indoor 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Goran Ivanišević era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–2 Sergi Bruguera.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (campione)
  Richard Krajicek (primo turno)
 n/a
  Tim Henman (secondo turno)

  Michael Stich (primo turno)
  Alberto Berasategui (secondo turno)
  Marc Rosset (secondo turno)
  Àlex Corretja (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Milan Indoor 1997
ATP Tour 1997